Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2018 года — 11-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который проходил с 6 по 13 января 2018 года в городе Дмитров, Россия.

Арены 
Все матчи турнира прошли в ледовых дворцах принимающего города.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная Германии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ^
 *
 *×
 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2017 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2017 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 10 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2018 года.

Главные судьи
  Николета Селарова
  Дина Куглиетта
  Мария Рааби Фуксель
  Тияна Хаак
  Кайса Кетонен
  Майя Конттури
  Миюки Накаяма
  Челси Рапин
  Лейси Сенюк
  Яна Зуева

Линейные судьи
  Анна Хаммар
  Юлия Каинбергер
  Энн-Рут Куонен
  Элизабет Манта
  Диана Мохова
  Джоди Прайс
  Дженна Пухакка
  Михаэла Стефкова
  Свенья Стромменгер

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+3).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии из трёх игр. Сборная Швейцарии одержала победу в первых двух матчах поэтому третья игра была отменена. Проигравшая серию сборная Германии заняла на турнире восьмое место и перешла в первый дивизион чемпионата мира 2019 года.

Время местное (UTC+3).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+3).

Полуфинал 

Время местное (UTC+3).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+3).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+3).

Финал 

Время местное (UTC+3).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: [ IIHF.com]

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: [ IIHF.com]

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

По данным:[ IIHF.com]

Примечания

Ссылки 
 
 

Январь 2018 года
Спорт в России в 2018 году
ЖЮ
2018
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России
Спортивные соревнования в Дмитрове
Чемпионаты мира в России